Callejeros puede referirse a:

 Niños de la calle, que viven en la calle sin un hogar fijo.
 Callejeros (1995–2010), banda de rock barrial argentina.
 Callejeros (1998), álbum de la banda homónima.
 Callejeros, programa televisivo español.